Ви́ктор Альфре́дович Куллэ́ () — российский поэт, переводчик, литературовед, редактор, сценарист. Главный редактор журнала «Литературное обозрение» (1997—2000).

Биография 
В 1979—1983 годах Виктор Куллэ учился на инженерно-физическом факультете Ленинградского института точной механики и оптики, не окончил. Был призван в армию, после работал слесарем, редактором многотиражной газеты. В 1986 году поступил и в 1991 году окончил Литературный институт имени Горького и в 1995 году аспирантуру там же. Кандидат филологических наук (1996), защитил первую в России диссертацию, посвящённую творчеству Иосифа Бродского: «Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России (1957—1972)» (научный руководитель В. Е. Ковский).

В 1990 году вместе с Альбертом Егазаровым и Виктором Пелевиным основал издательство «День» (позже переименованное в «Миф»). Редактор-составитель альманаха «Латинский квартал».

С 1997 года был последним главным редактором журнала «Литературное обозрение» (перед его закрытием), затем выпустил несколько номеров журнала «Старое литературное обозрение». В 2003—2007 годах — главный редактор издательства «Летний сад». Составил сборник выпускников и студентов Литературного института «Латинский квартал» (1991) и антологию «Филологическая школа» (2006), включавшую произведения неподцензурных поэтов, дебютировавших в Ленинграде на рубеже 1950-х — 60-х годов, — Льва Лосева, Владимира Уфлянда, Михаила Ерёмина и других. Выступил редактором-составителем сборника Иосифа Бродского «Бог сохраняет всё» (1992), комментатором «Сочинений Иосифа Бродского» в восьми томах (1996—2002).

Автор книг стихов «Палимпсест» (2001), «Всё всерьёз» (2011), «Стойкость и Свет. Избранные стихотворения и переводы 1977—2017)» (2017). Постоянный автор журналов «Новый мир», «Звезда» и др. 

Перевёл на русский язык стихотворения Микеланджело, сонеты и поэмы Шекспира, полный корпус стихов Иосифа Бродского, в оригинале написанных по-английски. Публиковал переводы Томаса Венцловы (книга избранных стихов «Негатив белизны» (2008), Шеймаса Хини, Чеслава Милоша, Янки Купалы, Бойко Ламбовского и других. Перевёл (с подстрочников) произведения многих национальных поэтов для «Антологии поэзии народов РФ» (2017) и «Антологии детской литературы народов РФ» (2018).

Создатель программ и сценариев для телеканалов «Культура» и «Первый канал». Автор сценариев к документальным фильмам о Ломоносове, Грибоедове, Цветаевой, Владимире Варшавском, Гайто Газданове, сериала о женщинах на Великой Отечественной войне «Прекрасный полК».

Живёт в Москве.

Премии и награды 
 Премия журнала «Новый мир» (2006)
 Премия им. А. М. Зверева журнала «Иностранная литература» (2013)
 Итальянская премия Lerici Pea Mosca (2009)
 Новая Пушкинская премия (2016)
 Премия журнала «Дети Ра» (2016)
 Премия «Венец» (2017).

Библиография

Поэтические книги 
 Виктор Куллэ Палимпсест: Поэтический сборник. : Изд. Багаряцкий, 2001. — 224 с. (ОАО Астра семь)
 Виктор Куллэ Все всерьёз: стихотворения 2001—2008. Владивосток: Рубеж, 2011. — 110 с. ISBN 978-5-85538-061-3
 Виктор Куллэ Стойкость и Свет: Избранные стихотворения 1977—2017. — : Б. С.Г.-Пресс, 2017. — 512 с. ISBN 978-5-93381-360-6

Литературоведение 
 Виктор Куллэ Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России, 1957—1972: диссертация кандидата филологических наук. — , 1996. — 246 с.
 Виктор Куллэ Иван Жданов. Приглашение к пониманию // Prosōdia 2017, 7

Конфликт с Иваном Ждановым 
 14 ноября 2018 года в квартире Виктора Альфредовича Куллэ произошёл конфликт хозяина квартиры с гостем, поэтом Иваном Фёдоровичем Ждановым, после чего 70-летний Жданов был госпитализирован с ножевым ранением в одну из больниц Москвы. Прибывший в квартиру полицейский наряд надел наручники на Виктора Альфредовича и доставил в отделение полиции, где литератор дал показания, что непричастен к ранению поэта Жданова и удар ножом не наносил. По его версии, потерпевший поранил себя сам. Родные и близкие Жданова опровергли версию Куллэ.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Александр Карпенко Диалог-ТВ. «Книги и люди». О книге Виктора Куллэ «Всё всерьёз»
 

Поэты России
Русские поэты
Литературоведы России
Поэты Кировской области
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с английского языка
Переводчики Уильяма Шекспира
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Кандидаты филологических наук
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы XXI века
Главные редакторы «Литературного обозрения»